Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1981-1982 - België
 Eerste klasse 1981-82 (basketbal België)
 Eerste klasse 1981-82 (voetbal België)
 Eerste klasse 1981-82 vrouwen (voetbal Frankrijk)